Астрономическая обсерватория Ягеллонского университета им. Николая Коперника, также известная как Краковская обсерватория — астрономическая обсерватория, основанная в 1792 году в городе Краков, Польша. В настоящее время принадлежит Факультету физики, астрономии и прикладной информатики Ягеллонского университета.

История 
Первоначально обсерватория была расположена в здании бывшей юридики Весола, которое сегодня называется «Коллегия Снядецкого» и находится на территории Ботанического сада.

В 1920 году организована станция наблюдений на горе Любомир (Lubomir) около Кракова, но в 1944 году она была разрушена немецко-фашистскими захватчиками (в 2007 году на этом месте была построена новая обсерватория имени Тадеуша Баханевича).

В 1953 году обсерватория получила от военной администрации землю форта «Скала», расположенного примерно в 10 км к западу от центра города и входившего в состав построенных во времена Австро-Венгрии оборонительных сооружений крепости Краков. На новом месте обсерватория заработала в 1964 году и действует по сей день (код MPC #555).

С 1925 года в обсерватории издается журнал Acta Astronomica.

В обсерватории 25 сотрудников и 2 отдела.

Наблюдательные пункты 
 с 1792 по 1964 год — обсерватория в Ягеллонском университете (в центре Кракова, код MPC № 055)
 с 1964 года по сей день — в Форте Скала (в 10 км к западу от центра Кракова, код MPC № 555)
 с 1976 года по сей день — в юго-восточной части Польши, около Cisna в диких лесах Бещадских гор.

Направления исследований 
Основателем и первым руководителем обсерватории был Ян Снядецкий (1756—1830). Первоначально (1792—1824) основными наблюдательными задачами перед обсерваторией были:

 определение координат Солнца и Луны
 затмения Галилеевских спутников Юпитера
 прохождения планет по диску Солнца
 покрытия звезд и планет Луной

Данные наблюдения были использованы в определении долготы, а высота кульминации Солнца, Луны и звезд была использована для определения широты обсерватории — то есть геодезия. Также проводились наблюдения для определения координат планет и Луны и уточнения их эфемерид.

С 1825 года в тематике обсерватории появились:
 определение орбит тел Солнечной системы
 метеорологические наблюдения
 наблюдения геомагнитного поля
 астрометрические измерения стандартных площадок звездного неба

В 1880-х годах появляются новые тематики:
 теоретическая физика
 вычисления орбит двойных звезд и спутников планет
 геофизика: теоретическая форма земного шара (геоид) и земного тяготения сфероид, магнитное поле Земли и гравиметрия
С 1919 года в обсерватории идут тематики исследований:
 Затменные-переменные звезды (в этой области обсерватория стала международным центром исследований)

В дальнейшем с приходом каждого нового директора обсерватории появились новые темы исследований:
 Фигура Луны и её вращение (с 1955 года)
 Фундаментальная фотометрия звезд (с 1958 года)
 Внегалактическая астрономия и космология (с 1968 года)
 Радиоастрономия (с 1979 года)

В данный момент основными направлениями работы Краковской обсерватории являются:
 ежедневные систематические радионаблюдения Солнца (на десяти частотах от 275 до 1755 МГц)
 изучение распределения и структуры радиоисточников
 теоретические исследования и моделирования по физике галактик (их структура и эволюция, межзвездной среды, взаимодействие магнитных полей и космических лучей);
 теоретическая космология
 спектральные исследования комет
 фотометрия переменных звезд и туманных (диффузных объектов)

Инструменты обсерватории 

Первыми инструментами обсерватории были (1792—1824):

 квадранты из латуни (2 шт: из Парижа и из Лондона)
 несколько малых ахроматических рефракторов (из Парижа)
 маятниковые часы (3 штуки)
 рефлекторы (2 шт: системы Ньютона и Григори)
 набор метеорологических приборов
 несколько глобусов (небесный глобус, земной и армиллярная сфера): Ягеллонский глобус
 меридианный круг (из Вены, 1825 год)

 Новая обсерватория Форт Скала (построена в 1964 году с 5 куполами):
 35-см телескоп системы Максутова (с 1965 года)
 50-см телескоп системы Кассегрена (с 1970 года, Цейсс)
 Радиотелескоп диаметром 8 метров (1957 года)
 Радиотелескоп диаметром 15 метров

Руководители обсерватории 
 1792—1803 — Ян Снядецкий
 1803—1808 — Вацлава Войта (Waclaw Voit) и Франтишек Кодеш
 1808—1810 — Йозеф Иоганн Литров (в 1810 году переехал в Казань, где основал кафедру астрономии КГУ)
 1811—1824 — Юзеф Леский
 1825—1862 — Максимилиан Вайссе
 1862—1902 — Франтишек Карлинский
 1902—1916 — :pl:Maurycy Pius Rudzki (ранее был доцентом в Одесском университете)
 1916—1919 — Дзевульский, Владислав
 1919—1954 — Банахевич, Тадеуш
 1954—1958 — Кароль Козел
 1958—1968 — Рыбка, Эугениуш
 1968 — Конрад Рудницкий
 1968—1974 — Кароль Козел
 1974—1978 — Анджей Земба
 1979—1984 — Юзеф Мановский
 1984—1989 — Конрад Рудницкий
 1989—1999 — :pl:Józef Manowski
 С 1999 года — Михал Островский

Отделы обсерватории 
 Звёздная и внегалактическая астрономия
 Радиоастрономия и космическая физика

Интересные факты 
 В Краковской обсерватории была вычислена первая орбита Плутона

Ссылки 
 Официальный сайт обсерватории 
 Астрометрические наблюдения малых планет

См. также 
 Ягеллонский университет
 Ягеллонский глобус
 Литров, Йозеф Иоганн
 Снядецкий, Ян
 Познанская обсерватория

Ягеллонский
Астрономические обсерватории Польши
Появились в 1792 году
Ягеллонский университет
Здания и сооружения Кракова